Išikawa může být:

 prefektura Išikawa – jedna ze 47 prefektur Japonska
 klan Išikawa – japonská samurajská rodina

příjmení
 Kaoru Išikawa (1915–1989) – japonský chemik
 Kójó Išikawa (1904–1989) – japonský policista a fotograf
 Mijuki Išikawa (1897–1987) – japonská porodní asistentka a sériová vražedkyně
 Naohiro Išikawa (* 1981) – japonský fotbalista
 Tacuzó Išikawa (1905–1985) – japonský spisovatel